Васа Вртипрашки је југословенски и српски филмски и позоришни глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е_
|-
| 1977. || Пургатоли (ТВ филм)|| /
|-
| 1978. || Стићи пре свитања || /
|-
| 1978. || Момци из Црвене дуге (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1982. || Прогон || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е
|-
| 2007. || Мера за меру (ТВ филм) || Тамничар
|}

Спољашње везе 
 

Српски глумци
Југословенски глумци